Шпицберген — полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане.
 Шпицберген (Луна) — одиночная цепь пиков в восточной части моря Дождей на Луне.
 Западный Шпицберген — остров в составе архипелага Шпицберген.
 «Шпицберген» — парусная шхуна Беломорской флотилии Российской империи.
 «Шпицберген» — парусный шлюп Балтийского флота Российской империи.